Odd steht für:

 Odd, norwegischer männlicher Vorname
 Odd (West Virginia), Ort im Raleigh County
 Conny Odd, Pseudonym von Carlernst Ortwein (1916–1986), deutscher Musiker und Komponist

ODD steht als Abkürzung für:
 Operational Design Domain, definiert den Einsatzbereich von vernetzten und autonomen Fahrzeugen
 Operational Diving Division, eine südafrikanische Kampfschwimmereinheit
 Operational Due Diligence, siehe Due-Diligence-Prüfung #Funktionale Formen der Due Diligence
 Oppositional Defiant Disorder
 Optical Disk Drive, siehe Optisches Laufwerk

Siehe auch:
 Odds
 OD
 OTT

Abkürzung